Crespin ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Crespin (Aveyron) im Département Aveyron
 Crespin (Nord) im Département Nord
 Crespin (Tarn) im Département Tarn

Crespin oder Crespín ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Crespin († 1472?), Seigneur de Mauny et du Bec-Crespin und französischer Prälat
 Guillaume Crespin V. (* um 1245/46; † 1313), französischer Adliger, Militär und Marschall
 Jean Crespin (um 1520–1572), französischer calvinistischer Theologe und Historiker
 Michel Crespin (1955–2001), französischer Comiczeichner
 Michel du Bec-Crespin († 1318), französischer Kardinal
 Rafael Alcaide Crespín (Crispi; * 1948), spanischer Fußballspieler 
 Régine Crespin (1927–2007), französische Opernsängerin (Sopran)

Beiname:
 Landelin von Crespin († 686), fränkischer Heiliger

Siehe auch:
 Crespi
 Haus Crespin, Familie des normannischen Adels